Ersättning kan syfta på:

 Modersmjölksersättning  – en produkt avsedd att användas för att ersätta eller komplettera amning för spädbarn

Se även
Ersättningsrätt
Ex gratia
Provision
Royalty
Sjukersättning
Skadestånd
Substitution ~ flera
Surrogat